Bendt ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Bendt (1855–1911), deutscher Physiker und Mathematiker, auch Autor für „Die Gartenlaube“
 Helmuth Bendt (1939–1999), deutscher Fernsehmoderator
 Helmut W. Bendt, deutscher Verleger, siehe Deutsche Arbeitsgemeinschaft Päderastie
 Karl-Heinz Bendt (1908–1992), deutscher Polizeibeamter und SS-Führer
 Nicole Bracht-Bendt (* 1959), deutsche Politikerin (FDP), MdB
 Oliver Bendt (* 1946), deutscher Sänger und Schauspieler, eigentlich Jörg Knoch

Bendt ist der Vorname folgender Person:

 Bendt Bendtsen (* 1954), dänischer Politiker